Pagan – chan bułgarski, panujący w latach 767 – 772.
 Pagan – miasto i pierwsza historyczna stolica Mjanmy. Również nazwa starożytnego państwa założonego przez Anawrathę.
 Pagan – wyspa w archipelagu Marianów.